Smågrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Smågrunden, Korsholm, Österbotten, 
 Smågrunden, Kristinestad, Österbotten,

Se även
Smågrund
Lillgrund
Storgrund

Robotskapade Finlandförgreningar